Ленинский комсомол:
 Ленинский комсомол — расхожее название Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи.
 «Ленинский комсомол» или М-106 — советская подводная лодка, погибшая в дни Великой Отечественной войны.
 «Ленинский комсомол» или Б-3, чуть ранее К-3 — первая советская (третья в мире) атомная подводная лодка, головная лодка проекта 627.
 «Ленинский комсомол» — серия судов торгового флота СССР, построенных в 1960-х годах и имеющих двойное назначение.
 «Ленинский комсомол» — первый турбоход в одноимённой серии судов Черноморского морского пароходства и первый турбоход в торговом флоте СССР.